Purgathofer ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Purgathofer (1925–1984), österreichischer Astronom
 Werner Purgathofer (* 1955), österreichischer Informatiker und Hochschullehrer